

Localidades 
 Manson (Iowa)

Pessoas 
 Marilyn Manson
 Charles Manson
 Família Manson
 Shirley Manson
 Jeane Manson
 Frederick Manson Bailey

Desambiguação